Спискови владара
Шкотски краљеви